Tokai se poate referi la:

 Regiunea Tōkai, o regiune istorică în Japonia, parte a regiunii Chūbu.
 Municipiul Tōkai, o localitate în Japonia, în prefectura Aichi.
 Asteroidul 2478 Tokai, un corp ceresc din centura principală.
 Cartierul Eminescu (Tokai), un cartier al municipiului Oradea.

Vezi și
 Tokaido (dezambiguizare)